Kosztolányi ist der Name folgender Personen:
André Kostolany (1906–1999), ungarischer Börsenguru
Dezső Kosztolányi (1885–1936) ungarischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer
Siehe auch
Kostoľany
Kostolany